Mueang Phang Nga (în ) este un district (Amphoe) din provincia Phang Nga, Thailanda, cu o populație de 38.426 de locuitori și o suprafață de 549,552 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 9 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 42 de sate (muban).

|| 
|}

Amphoe în provincia Phang Nga